L'édition masculine 2018 du tournoi de tennis du Budapest se déroule du 23 au , sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Marco Cecchinato remporte l'épreuve en simple, Dominic Inglot et Franko Škugor celle en double

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Allemand Florian Mayer, des Serbes Laslo Djere et Filip Krajinović, du Tchèque Jiří Veselý et de l'Ukrainien Alexandr Dolgopolov. Ils sont respectivement remplacés par Yannick Maden, Marco Cecchinato, John Millman, Mikhail Youzhny et Denis Istomin.

Pendant le tournoi 
Repêché des qualifications à la suite du forfait de Laslo Djere, l'Italien Marco Cecchinato remporte le tournoi.

Lauréats 
Marco Cecchinato remporte le  titre de sa carrière en simple en écartant en finale John Millman.

En double, Dominic Inglot et Franko Škugor décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Matwé Middelkoop et Andrés Molteni. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Budapest (WTA 2018)
 Tournoi de tennis de Budapest
 Saison 2018 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2018
Tennis masculin en 2018
Sport en Hongrie en 2018
Tennis en avril 2018